Linden kan syfta på:

Linden – ett träd, se lind
Linden – ett efternamn och personer med namnet, se Lindén
Linden (fartyg) – en tremastad slättoppsskonare byggd 1990–1992

Geografi

Australien 

 Linden, New South Wales, ort, City of Blue Mountains,

Guyana 

 Linden, Guyana, Upper Demerara-Berbice,

Kanada 

 Linden, Alberta, ort,

Nederländerna 

 Linden (ort i Nederländerna), Noord-Brabant, Gemeente Cuijk,

Schweiz 

 Linden, Bern, ort och kommun, Bern,

Sverige 

 Linden, Småland, sjö, Hultsfred och Vetlanda kommuner,

Tyskland 

 Linden, Dithmarschen – kommun, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, 
 Linden, Westerwald – kommun, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Linden, Kaiserslautern – kommun, Landkreis Kaiserslautern , Rheinland-Pfalz, 
 Linden, Giessen  – kommun, Giessen, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Linden, Wolfenbüttel – ett ortsteil i Wolfenbüttel

USA 

 Linden, Alabama, countyhuvudort, Marengo County, 
 Linden, North Carolina – ort, Cumberland County, 
 Linden, Tennessee, countyhuvudort, Perry County, 
 Linden, Texas, countyhuvudort, Cass County, 
 Linden, Iowa – ort, Dallas County, 
 Linden, Indiana – ort, Montgomery County, 
 Linden, Michigan – ort, Genesee County, 
 Linden, New Jersey – ort, Union County, 
 Linden, Wisconsin – ort, Iowa County, 
 Linden, Arizona – ort, Navajo County, 
 Linden, Kalifornien – ort, San Joaquin County,

Se även 
 Unter den Linden – en stor aveny i centrala Berlin i Tyskland

Robotskapade Nederländernaförgreningar